«No Brainer» — песня американского хип-хоп-музыканта DJ Khaled вместе с канадским певцом Джастином Бибером, американскими рэперами Chance the Rapper и Quavo, вышедшая 27 июля 2018 года. Она стала 2-м синглом с 11-го студийного альбома Халеда Father of Asahd (2018).

История 
Композиция получила положительные отзывы музыкальных экспертов и обозревателей: Billboard («потенциальный летний хит»).

В США песня дебютировала на позиции № 5 в основном хит-параде Billboard Hot 100, став для Khaled его четвёртым синглом в лучшей десятке, для Бибера это его 14-й хит, для Chance the Rapper — его второй хит, а для Quavo это его пятый трек в top-10.

В Великобритании «No Brainer» дебютировал на втором месте в Official Trending Chart. В августе 2018 года эта песня дебютировала на позиции № 4 в UK Singles Chart, где стал для DJ Khaled его третьим хитом и 14-и в лучшей пятёрке для Бибера.

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео было загружено на канал YouTube 27 июля 2018 года, спустя час после релиза самой песни.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни Джастина Бибера
Хип-хоп-песни
Синглы Epic Records
Песни, написанные Джастином Бибером
Песни, написанные Poo Bear
Песни Chance the Rapper
Песни, написанные Chance the Rapper
Песни DJ Khaled